Le tournoi de tennis d'Afrique du Sud est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute à Johannesburg du 23 au .

Kathleen Horvath remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Rinaldi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Beverly Mould et Rene Uys.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Afrique du Sud
1981 en Afrique du Sud
Tennis en novembre 1981